La bataille de Zouerate peut faire référence à :
 Raid de Zouerate (1975)
 Bataille de Zouerate (1976)
 Raid de Zouerate (mai 1977)
 Attaques de Zouerate (juillet 1977)
 Bataille de Zouerate (août 1977)